Nachstellung ist:

 Stalking, eine Straftat
 Reenactment, historisch korrektes Nachstellen vergangener Ereignisse
 eine Tätigkeit im Rahmen der Jagd